Prof. Dr. Vág János Ph.D. (Budapest, 1971. május 28. –) habilitált egyetemi tanár, szakfogorvos.

Életpályája 

1971-ben született polgári  értelmiségi családban, Budapesten. Édesanya mikrobiológus, édesapja fogorvos volt. Apai nagyapja körzetorvosként és nőgyógyászként dolgozott. Kamaszként a számítógépek, az akkori digitális technológia, a programozás  érdekelte. Még a mai napig emlékszem az első Sinclair Spectrum számítógépére (1980), amely akkoriban minden figyelmét lekötötte  és ekkor köteleződött el a digitális világ felé. Szülői és nagyszülői orvosi gyökereknek és a fogorvostudomány műszaki oldalának köszönhetően végül a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karára felvételizett. 1995-ben cum laude diplomával avatták fogorvos doktorrá. Szintén ebben az évben kezdte meg oktatói pályafutását. Először, mint gyakorlatvezető, majd 2007-től mint tantermi előad. A kutatás megszállottja és elmondása szerint a legjobbaktól tanulhatta meg, hogyan kell alaposan felépített, kimagasló tudományos eredményekkel és gyakorlati hasznosíthatósággal kutatást folytatni. Ezt bizonyítja, hogy mint TDK hallgató kezdte meg kutatói karrierjét 1993-tól Dr. Bartha Jenő és Dr. Hably Csilla vérkeringés és nephrológiai kutatócsoportjában az Élettani Intézetben. Ezt követően pedig az általa oly nagyra becsült Fazekas Árpád Professzor Úr irányításával 1995-2003 között a Konzerváló Fogászati Klinika  és az  Élettani Intézet együttműködésében folytatta tovább a vérkeringési vizsgálatokat. Ebben a témakörben 2003-ban Ph.D. fokozatot szerzett, majd 2003 és 2005 között elnyerte a Wellcome Trust Travelling Research Fellowship postdoc ösztöndíját, amellyel a Dublin Dental University, Trinity Colleges kutatóközpontjában végezhetett kutatómunkát Brian O’Connell Professzor Úr vezetésével, akivel a mai napig nagyon jó viszonyt ápol. A Professzor Úr akkor települt vissza az USA-ból, ahol 15 évig az NIH (Bethesda) kutató  laborjába, a korát megelőzve sajátította el a korszerű molekuláris és sejtbiológiai módszereket. Ezt a tudást szerezhette meg az ösztöndíjas időszak alatt.

Az oktatás és kutatás mellett a betegellátásból és kivette a részét. A családi hivatást folytatva először 1995-től  édesapja, id. Dr. Vág János rendelőjében dolgozott, amellett, hogy a Konzerváló Fogászati Klinikán Fazekas Professzor Úrtól megtanulta a biológiai szemléletű koronapreparálást (vállas előkészítést) és az endodoncia alapjait. Később Windisch Péter Professzor Úr rendelőjében dolgozott. Itt elsősorban konzervatív parodontológiai szemléletű teljes szájrehabilitáció és implantációs protetika elveit és gyakorlatát sajátította el. Megtanulta, hogy kemény munkával, kitartással es egy jó csapattal a kitűzött célok elérhetők. A rengeteg műtéti sebgyógyulás megfigyelése céljából és Professzor Úr tanácsára 2013-ban megalapította a Konzervál  Fogászati Klinika véráramvizsgáló munkacsoportját, amely az alapítás óta számos cikket, kiemelkedő TDK és Ph.D hallgatói előadást, szak- és doktori dolgozatot eredményezett. A munkacsoport tagjainak összehangolt munkája és kimagasló teljesítménye tette lehetővé, hogy 2017-ben egy újabb munkacsoportot alakítson a meglévő fenntartása mellett.

Ezúttal a 21. század legfelkapottabb, multidiszciplináris szakának a digitális fogászatnak szeretett volna megfelelő hátteret biztosítani a Digitális Fogászati Kutatócsoport megalapításával. 2018-ban ismerte meg, egy utazás alkalmával, a híres amerikai professzort Walter Rennet és munkatársait a Medical University of South Carolina egyetemről. A velük kialakított baráti és munkakapcsolat tette lehetővé a közös kutatást és ebből pedig a közös cikkek publikálását. 2018-ban szintén belekóstolt a a fogászati ikerkutatásba és elkezdett munkacsoportjával közösen Dr. Tárnoki  Ádám és Dr. Tárnoki Dávid munkacsoportával is együttdolgozni. 

Dr. Vág János és Dr. Simon Botond 2019-ben Semmelweis Innovációs Díj Legjobb Klinikai Kutatómunka kategóriában első díjat nyert. Szintén ebben az évben a Digital Dentistry Society International Clinical Poster Presentation Section első helyezését nyerte el és meghívást kapott a 2020-as DDS Konszenzus Konferenciára, mint kiemelt előadó, ahol a szájszkenner technológiáról tartott előadást és vezetett kerekasztal beszélgetést. Az egyetemi karriere mellett fontosnak tartja a munka és magánélet egyensúlyát.

Tudományos tevékenység

Publikációk 
1.            Vag, J., et al., The effect of software updates on the trueness and precision of intraoral scanners. Quintessence Int, 2021. 52(7): p. 636-644.

2.            Mikecs, B., et al., Revisiting the vascularity of the keratinized gingiva in the maxillary esthetic zone. BMC Oral Health, 2021. 21(1): p. 160.

3.            Mikecs, B., et al., Microvascular reactivity of peri-implant mucosa in humans: effect of abutment material. Int J Periodontics Restorative Dent, 2021. accepted.

4.            Vag, J., et al., Marginal and internal fit of full ceramic crowns milled using CADCAM systems on cadaver full arch scans. BMC Oral Health, 2020. 20(1): p. 189.

5.            Vag, J., et al., Epinephrine penetrates through gingival sulcus unlike keratinized gingiva and evokes remote vasoconstriction in human. BMC Oral Health, 2020. 20(1): p. 305.

6.            Simon, B., et al., Application of intraoral scanner to identify monozygotic twins. BMC Oral Health, 2020. 20(1): p. 268.

7.            Nagy, Z., et al., Comparing the trueness of seven intraoral scanners and a physical impression on dentate human maxilla by a novel method. BMC Oral Health, 2020. 20(1): p. 97.

8.            Khorolsuren, Z., et al., Functional and cell surface characteristics of periodontal ligament cells (PDLCs) on RGD-synthetic polypeptide conjugate coatings. J Periodontal Res, 2020. 55(5): p. 713-723.

9.            Berkei, G., L. Lukács, and J. Vág, Azonnali implantáció és lágyrészformázás saját foggal kombinált ideiglenes PMMA felépítménnyel. Fogorvosi Szemle, 2020. 113(2): p. 46-51.

10.          Vag, J., et al., A novel method for complex three-dimensional evaluation of intraoral scanner accuracy. Int J Comput Dent, 2019. 22(3): p. 239-249.

11.          Molnar, B., et al., Assessment of Palatal Mucosal Wound Healing Following Connective-Tissue Harvesting by Laser Speckle Contrast Imaging: An Observational Case Series Study. Int J Periodontics Restorative Dent, 2019. 39(2): p. e64-e70.

12.          Ganti, B., et al., Evidence of spreading vasodilation in the human gingiva evoked by nitric oxide. J Periodontal Res, 2019. 54(5): p. 499-505.

13.          Ganti, B., et al., Reproducibility of the PIROP ultrasonic biometer for gingival thickness measurements. J Esthet Restor Dent, 2019. 31(3): p. 263-267.

14.          Fazekas, R., et al., A Novel Approach to Monitoring Graft Neovascularization in the Human Gingiva. J Vis Exp, 2019(143): p. e58535.

15.          Fazekas, R., et al., Blood flow kinetics of a xenogeneic collagen matrix following a vestibuloplasty procedure in the human gingiva-An explorative study. Oral Dis, 2019. 25(7): p. 1780-1788.

16.          Nagy, Z.A., et al., Evaluating the efficiency of the Dental Teacher system as a digital preclinical teaching tool. Eur J Dent Educ, 2018. 22(3): p. e619-e623.

17.          Molnar, E., et al., Assessment of the test-retest reliability of human gingival blood flow measurements by Laser Speckle Contrast Imaging in a healthy cohort. Microcirculation, 2018. 25(2).

18.          Fazekas, R., et al., A Proposed Method for Assessing the Appropriate Timing of Early Implant Placements: A Case Report. J Oral Implantol, 2018. 44(5): p. 378-383.

19.          Fazekas, R., et al., Functional characterization of collaterals in the human gingiva by laser speckle contrast imaging. Microcirculation, 2018. 25(3): p. e12446.

20.          Molnar, E., et al., Evaluation of Laser Speckle Contrast Imaging for the Assessment of Oral Mucosal Blood Flow following Periodontal Plastic Surgery: An Exploratory Study. Biomed Res Int, 2017. 2017: p. 4042902.

21.          CziriáK, N.B., et al., Piezosebészeti eszköz és a sagittalis csontfűrész intraossealis hőtermelésének in vitro összehasonlító vizsgálata. Fogorvosi Szemle, 2016. 109(3): p. 5.

22.          Molnar, E., et al., Assessment of heat provocation tests on the human gingiva: the effect of periodontal disease and smoking. Acta Physiol Hung, 2015. 102(2): p. 176-88.

23.          Rakonczay, Z., Jr., et al., Chronic inflammation in the pancreas and salivary glands--lessons from similarities and differences in pathophysiology and treatment modalities. Curr Pharm Des, 2014. 20(7): p. 1104-20.

24.          Szlavik, V., et al., Matrigel-induced acinar differentiation is followed by apoptosis in HSG cells. J Cell Biochem, 2008. 103(1): p. 284-95.

25.          Szlavik, V., et al., Differentiation of primary human submandibular gland cells cultured on basement membrane extract. Tissue Eng Part A, 2008. 14(11): p. 1915-26.

26.          Rakonczay, Z., Jr., et al., CFTR gene transfer to human cystic fibrosis pancreatic duct cells using a Sendai virus vector. J Cell Physiol, 2008. 214(2): p. 442-55.

27.          Vag, J., et al., Morphological and functional differentiation of HSG cells: role of extracellular matrix and trpc 1. J Cell Physiol, 2007. 212(2): p. 416-23.

28.          Nagy, K., et al., Human submandibular gland (HSG) cell line as a model for studying salivary gland Ca2+ signalling mechanisms. Acta Physiol Hung, 2007. 94(4): p. 301-13.

29.          Csillag, M., et al., Dose-related effects of epinephrine on human gingival blood flow and crevicular fluid production used as a soaking solution for chemo-mechanical tissue retraction. J Prosthet Dent, 2007. 97(1): p. 6-11.

30.          Racz, G.Z., et al., Possible role of duration of PKC-induced ERK activation in the effects of agonists and phorbol esters on DNA synthesis in Panc-1 cells. J Cell Biochem, 2006. 98(6): p. 1667-80.

31.          Csempesz, F., J. Vag, and A. Fazekas, In vitro kinetic study of absorbency of retraction cords. J Prosthet Dent, 2003. 89(1): p. 45-9.

32.          Vag, J., et al., Angiotensin II type 1 (AT(1)) receptor blockade enhances the L-NAME-induced vasoconstriction in rat submandibular gland. Exp Physiol, 2002. 87(3): p. 327-33.

33.          Vág, J., C. Hably, and J. Bartha, Inhibition of beta-1 receptor but not vagotomy can abolish the L-NAME evoked bradycardia in anesthetized rat. Physiol Res, 2002. 51(3): p. 221-6.

34.          Fazekas, A., et al., Effects of pre-soaked retraction cords on the microcirculation of the human gingival margin. Oper Dent, 2002. 27(4): p. 343-8.

35.          Csempesz, F., J. Vag, and A. Fazekas, [Kinetic study of the liquid uptake of retraction cords]. Fogorv Sz, 2002. 95(4): p. 159-62.

36.          Vag, J., et al., Role of nitric oxide in the regulation of blood flow in the rat submandibular gland during carotid artery occlusion. Arch Oral Biol, 2001. 46(3): p. 261-7.

37.          Hably, C., et al., Intrarenal distribution of blood flow in sodium depleted and sodium loaded rats: role of nitric oxide. Kidney Blood Press Res, 2001. 24(3): p. 166-75.

38.          Hably, C., J. Vag, and J. Bartha, Comparative haemodynamic studies of resting and active skeletal muscle in anaesthetised rats: role of nitric oxide. Acta Physiol Hung, 2001. 88(1): p. 25-33.

39.          Vag, J. and A. Fazekas, [Effect of crown margin on the condition of the gingiva]. Fogorv Sz, 2000. 93(2): p. 35-44.

40.          Keremi, B., et al., [Blood flow in marginal gingiva as measured with laser Doppler flowmetry]. Fogorv Sz, 2000. 93(6): p. 163-8.

41.          Fazekas, A., et al., [Effect of retraction materials on the blood supply of marginal gingiva]. Fogorv Sz, 2000. 93(10): p. 289-96.

42.          Csempesz, F., et al., [Blood flow measurements in human oral tissues with laser Doppler flowmetry]. Fogorv Sz, 2000. 93(4): p. 115-20.

43.          Vag, J., et al., Blood flow of the right and left submandibular gland during unilateral carotid artery occlusion in rat: role of nitric oxide. Acta Physiol Hung, 1999. 86(2): p. 139-45.

44.          Vag, J., et al., Blood flow of the submandibular gland in sodium-depleted and -loaded rats: effect of nitric oxide synthase inhibition. Res Exp Med (Berl), 1998. 198(2): p. 101-8.

45.          Hably, C., J. Vag, and J. Bartha, Nitric oxide synthase inhibition increases vascular resistance in sodium and water loaded rats. Res Exp Med (Berl), 1998. 198(3): p. 145-56.

46.          Bartha, J., J. Vag, and C. Hably, Intrarenal distribution of renal blood flow after acute and chronic administration of nitric oxide-synthase inhibitor. Acta Physiol Hung, 1995. 83(4): p. 403-10.

Szakmai tevékenysége 

feltöltés alatt

Közéleti tevékenysége 

feltöltés alatt
Orvostudomány
Fogorvosok
Fogászat
Digitális technológia